Lee Su-hyun (cantora, nascida em 1996)
Lee Su-hyun (cantora, nascida em 1999)

Desambiguações de antropônimos